Kružliak ist der Familienname folgender Personen:

 Imrich Kružliak (1914–2019), Persönlichkeit des slowakischen Exils der Nachkriegszeit
 Ivan Kružliak (* 1984), slowakischer Fußballschiedsrichter